Limburger steht für:

 Limburger, eine belgische Käsesorte
 Einwohner der Provinz Limburg (Belgien)
 Einwohner der Provinz Limburg (Niederlande)

Limburger ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard von Limburger (1901–1981), deutscher Golfarchitekt
 Jacob Bernhard Limburger (1770–1847), deutscher Kaufmann, Sänger und Musiker
 Martin Limburger (1637–1692), deutscher Pfarrer und Dichter
 Paul Bernhard Limburger (1826–1891), deutscher Kaufmann
 Regina Magdalena Limburger (1638–1691), deutsche Dichterin

Siehe auch:
 Limburg